Blanchet kan syfta på,

Abbé François Blanchet, fransk författare.
Adrien Blanchet, fransk arkeolog och numismatiker.
Augustin-Magloire Blanchet, kanadensisk biskop.
Bruno Blanchet, tillförordnad president i Haiti.
Émile-Robert Blanchet, schweizisk pianist och kompositör.
François Blanchet, kanadensisk läkare.
François Norbert Blanchet, fransk missionär och biskop.
Jean Blanchet, schweizisk urmakare. 
Joseph-Goderic Blanchet, kanadensisk läkare och politiker. 
Luz Blanchet, mexikansk TV-programledare. 
Thomas Blanchet, fransk konstnär.